Conrado I puede referirse a varios gobernantes de distintas épocas y lugares:

 Conrado I de Borgoña, el Viejo (c. 800-866), conde de Argengau, de París y de Auxerre, abad laico de Abadía de San Germán de Auxerre y de la Abadía de San Galo;
Conrado I (c. 881-918), rey de Francia Oriental;
Conrado I de Suabia (982-997), duque de Suabia;
Conrado I de Baviera (1020-1055), duque de Baviera;
Conrado I de Dachau (?-1130), conde de Dachau;
Conrado I de Zähringen, duque de Zähringen: 1122-1152, rector de Borgoña en 1127;
Conrado I de Merania (?-1159), duque de Merania, hijo de Conrado I de Dachau;
Conrado I de Wittelsbach (c. 1120/1125–1200), arzobispo de Maguncia;
Conrado I (1142-1190), rey electo de Jerusalén;
Conrado I (1228-1254), rey de Alemania y Sicilia.